Lanze steht für:

 Lanze, Stangenwaffe mit Spitze
 Lanze (Lauenburg), Gemeinde im  Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Lanze (Prezelle), Ortsteil von Prezelle, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Lanze (militärischer Verband), taktische Einheit in den Ritterheeren des Mittelalters
 Lanze (Nachrichtendienstliche Operation), Codename einer Nachrichtendienstlichen Operation des BND
 gemeine Figur in der Heraldik, siehe Stangenwaffe (Heraldik)
 Lanze (Liturgie), liturgisches Gerät in der orthodoxen Kirche

Lanze ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze (1712–1784), italienischer Geistlicher, Titularerzbischof von Nicosia
 Friedrich Ahsbas von der Lanze (1810–1879), österreichischer Generalmajor

Siehe auch:
 Heilige Lanze, Stück der Reichskleinodien im Heiligen Römischen Reich
 Sauerstofflanze, technisches Verfahren
Bodenvereisung, Tiefbauverfahren mit Gefrierlanzen
 Lance
 Landze